Urmel steht für:

 Titelfigur einer Kinderbuchreihe von Max Kruse, siehe Urmel aus dem Eis
 die Zeichentrickserie, siehe Urmel (Zeichentrickserie) 
 Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL), Zugangsplattform für Multimedia-Angebote der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) in Jena
 Spitzname des „KGB-Hackers“ Markus Hess

Abkürzung